Florence Weiss peut désigner :
Florence Weiss (née en 1945), ethnologue suisse ;
Florence Weiss (vers 1900-1974), actrice américaine.